Ва́цлав (, ст.-чес. Waczlaw, ) — словацьке і чеське чоловіче ім'я. Скорочена форма від Венцесла́в (), що походить від слов'янського Вѣчеславъ (вельмиславний, найславніший). Український аналог — В'ячеслав. Зменшувальна форма — Ва́шек (). Жіноча форма — Вацлава (). Найвідоміший носій — Вацлав I Святий, богемський князь, патрон Чехії. Іменини — 28 вересня, день смерті святого Вацлава. Одне з найпопулярніших імен у Чехії.

Персоналії

Королі Богемії 
 Вацлав I — король Богемії (1230 — 1253); з дому Перемисловичів.
 Вацлав II — король Богемії (1283 — 1305); з дому Перемисловичів.
 Вацлав III — король Богемії (1305 — 1306); з дому Перемисловичів. 
 Вацлав IV — король Богемії (1378 — 1419); з Люксембурського дому.
* за межами Чехії називаються Венцеславами

Князі Богемії 
 Вацлав I Святий — богемський князь (921 — 935); з дому Перемисловичів. 
 Вацлав II — богемський князь (1184, 1191 — 1992); з дому Перемисловичів.

Президенти Чехії 
 Вацлав Гавел — президент Чехії (1993 — 2003).
 Вацлав Клаус — президент Чехії (2003 — 2013).

Чоловічі імена
Чеські імена
Словацькі імена